Флекснер () — английская фамилия.

Известные носители 
  (1866—1959) — американский педагог, автор отчёта 1910 года о медицинском образовании в США и Канаде, основатель Института перспективных исследований (1930).
  (1885—1973) — американская поэтесса и драматург.
  (1908—2003) — американский историк и биограф; удостоен Особого упоминания Пулитцеровской премии (1973); президент Общества американских историков (1975—1978).
  (1902—1996) — американский биохимик, член Национальной академии наук (с 1968).
  (1863—1946) — американский врач, 1-й директор Рокфеллеровского института (1901—1935), президент Американской ассоциации содействия развитию науки (1919).